Dans la mythologie grecque, Xanthippé (en grec ancien : Ξανθίππη « cheval jaune » dérivé de ξανθος xanthos « jaune » et 'ιππος hippos « cheval ») est le nom de plusieurs femmes :

 Xanthippé, fille de Doris, fils d’Apollon et de Phthia. Elle était l’épouse du roi Pleuron et la mère par lui d’Agénor, de Sterope, de Stratonice et de Laophonte. 
 Xanthippé, fille de Myconus. Elle a nourri son père emprisonné avec son propre lait maternel pour l’empêcher de mourir de faim.  Elle est également connue sous le nom de Pero. 
 Xanthippé, une Amazone qui est représentée affrontant Iolaus sur une peinture de vase à figures rouges.

Notes et Références